IDIC steht als Abkürzung für:
 Infinite Diversity in Infinite Combinations, Lebensphilosophie der Vulkanier, siehe Völker und Gruppierungen im Star-Trek-Universum#Vulkanier
 International Diving Instructor Corporation, österreichische Tauchorganisation

IDIC